Bété steht für: 
 Bété, westafrikanisches Volk
 Bété (Sprache), Sprache des gleichnamigen westafrikanischen Volkes
 Bété-Schrift, Alphabet des gleichnamigen westafrikanischen Volkes

        
Siehe auch:
 Bete
 Bête
 Bette